Luis de la Fuente (1914-1972), footballeur mexicain ;
 Luis de la Fuente (né en 1961), footballeur puis entraîneur de football espagnol ;
 Luis Solari de la Fuente (né en 1940), médecin et homme politique péruvien.